Рассуха — село в Унечском районе Брянской области в составе Высокского сельского поселения.

География 
Находится в центральной части Брянской области на расстоянии приблизительно 19 км на восток-юго-восток по прямой от вокзала железнодорожной станции Унеча.

История 
Впервые упоминалось с 1160 года в связи с походами киевского князя Изяслава Давыдовича, также упоминалось в начале XVI века при определении границ между Литовским и Московским княжествами. Действовали здесь Прокопьевская церковь (XVII век) и церковь Всех Святых (деревянная, сохранилась). Во второй половине XVII века — владение ста¬родубского магистрата, в XVII века — владение Силенко и других, в XIX веке — генерала М. В. Гудовича. В XVII—XVIII вв. входило в 1-ю полковую сотню Стародубского полка. В 1859 году здесь (село Мглинского уезда Черниговской губернии) учтено было 27 дворов, в 1892—40.

Население 
Численность населения: 199 человек (1859 год), 308 (1892), 299 человек (русские 98 %) в 2002 году, 287 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Унечского района